— японський сценарист та режисер найбільш відомий як творець аніме Cardcaptor Sakura і Ельфійська пісня. Народився у префектурі Осака.

Фільмографія 
 Ninja Ryukenden (1991)
 Ninja Toshi Monogatari (1994)
 Harimogu Harry (1996)
 Cardcaptor Sakura (1998—2000)
 Princess Comet (2001—2002)
 Elfen Lied (2004, 2005)
 Robonimal Panda-Z: The Robonimation (2004)
 I"s Pure (2005)
 Demon Prince Enma (2006, 2007)
 Denpa teki na Kanojo (2009)
 Tegami Bachi
 So Ra No Wo To (2010)
 Kimi to Boku (2011)
 Kimi to Boku 2 (2012)
 Subete ga F ni Naru (2015)

Примітки

посилання 
 Мамору Канбе на сайті imdb. 
 Мамору Канбе на сайті Anime News Network. 

Народились 1962
Режисери аніме